Chengguan Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chengguan Qu (härad i Kina), Gansu, 
 Lhasa Chengguanqu, härad, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar